Шатуно́вський:

 Шатуновський Андрій Григорович (1959) — російський барабанщик.
 Шатуновський Вільям Зіновійович (1910–1985) — російський актор, народний артист РРФСР.
 Шатуновський Ілля Миронович (1923) — російський фейлетоніст.
 Шатуновський Самуїл Йосипович (1859–1929) — український математик, професор Одеського університету.